WHH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boulder Hiltons Har H (Stati Uniti)